Dilemma har flere betydninger:
 Dilemma
 Dilemma (film)

Se også 
 Trilemma